Loman ist der Name folgender Personen:
 Abraham Dirk Loman (1823–1897), niederländischer Theologe
 Rudolf Loman (1861–1932), niederländischer Schachmeister

Siehe auch: 
 Willy Loman, Hauptfigur des Dramas „Tod eines Handlungsreisenden“ von Arthur Miller
 Lohman
 Lohmann